Клірвотер (округ, Айдахо)
 Клірвотер (округ, Міннесота)